Дмитрий Алексеевич Драницын (, , Российская империя — , ) — русский , геоморфолог, , путешественник. Исследователь Африки.

Биография 
По некоторым данным родился в Олонецкой губернии. В 1909 году окончил Императорский Санкт-Петербургский университет. Весной 1913 году совершил путешествие в Африку, побывал в Французском Алжире и Тунисе, пересёк горную страну Атлас от побережья до Бискры у 35°с. ш.

Результаты путешествия изложены им в работе «Поездка в Алжир» (1915), одна из глав которой посвящена характеристике почв Алжира. Имеют значение его наблюдения по геоморфологии долины р. Шелифф и пустынь Алжирской Сахары.

Собрал большой материал для географического сравнения Северной Африки и Туркестана. Проводил почвенно-ботанические исследования районов Азиатской России.

Участник Первой мировой войны. Погиб на Кавказском фронте на территории Турции.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском армянском кладбище.

Избранные публикации 
 Почвы Западного Приангарья Енисейской губернии (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России, 1913)
 Поездка в Алжир (1915)

Примечания

Литература 
 Энциклопедический справочник «Африка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор Ан. А. Громыко. 1986—1987.

Исследователи Африки
геоморфологи Российской империи
геоморфологи России
Путешественники Российской империи
Путешественники России
Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета
Похороненные на Смоленском армянском кладбище
Погибшие в Первую мировую войну